Prodigy может означать:
 The Prodigy — британский музыкальный коллектив.
 Prodigy — американский рэпер.
 Prodigy — серия комиксов 2018—2019 годов.